Nisís Pakhiá kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Vrachonisída Pacheiá, ö, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 
 Nisída Pacheiá, ö, Sydegeiska öarna, Kykladerna, 

Robotskapade Greklandförgreningar